Welfenweg bezeichnet die zumeist amtlichen Straßennamen

 Welfenweg (Bockenem), Straße in Bockenem im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Welfenweg (Burgdorf), Straße in Burgdorf, Region Hannover
 Welfenweg (Ismaning), Straße in Ismaning, Oberbayern
 Welfenweg (Nordhausen), Straße im Ortsteil Nordhausen-Ost, Thüringen
 Welfenweg (Reutlingen), Straße im Landkreis Reutlingen´, Baden-Württemberg
 Welfenweg (Regensburg), Straße in Regensburg, Ortsteil Margaretenau, Bayern
 Welfenweg (Rodenbeck), Straße im Kreis Minden-Lübbecke, Rheinland-Pfalz
 Welfenweg (Schwangau), Straße zwischen Schwangau und Horn, Bayern
 Welfenweg (Speyer), Straße in Speyer, Rheinland-Pfalz
 Welfenweg (Uelzen), Straße in Uelzen, Ortsteil Oldenstadt West, Niedersachsen

Welfenweg steht für

 Welfenweg (Pattensen), 23 km langer Rad- und Wanderweg zwischen Pattensen und Schloss Marienburg, Niedersachsen